Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Turenne » :

 Infanterie
 Le régiment de Turenne (1625-1675)
 Le régiment du Maréchal de Turenne, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 Cavalerie
 Le régiment de Turenne cavalerie (1651-1657)
 Le régiment de Turenne cavalerie (1719-1735)

Turenne